Mathilde Lamolle (née en 1997), tireuse sportive française
Myriam Lamolle (née en 1963), rameuse d'aviron française
Odette Lamolle (1910-2000), traductrice de Joseph Conrad